Austria:
 Vorarlberg – kraj związkowy

Inne:
 Vorarlberg – statek
 (6332) Vorarlberg – planetoida